8. Mistrzostwa Świata Juniorów Młodszych – zawody lekkoatletyczne dla sportowców do lat 18 (urodzonych w 1996 i 1997), które odbywały się od 10 do 14 lipca 2013 w Doniecku. Areną zmagań sportowców był stadion olimpijski.

Początkowo Donieck wyrażał zainteresowanie organizacją mistrzostw świata juniorów w 2014. Szef IAAF Lamine Diack zaproponował przedstawicielom ukraińskiego miasta organizację mistrzostw świata juniorów młodszych rok wcześniej. Ostatecznie Donieck został wybrany na gospodarza zawodów w listopadzie 2010 w Monako.

Była to pierwsza międzynarodowa impreza lekkoatletyczna o randzie mistrzowskiej zorganizowana w Doniecku od rozegranych w tym mieście latem 1977 roku mistrzostw Europy juniorów.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Rekordy 
Podczas pierwszego dnia mistrzostw ustanowiono 2 krajowe rekordy w kategorii seniorów:

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka na Ukrainie
Mistrzostwa świata juniorów młodszych w lekkoatletyce
Sport w Doniecku
2013 na Ukrainie